— японский развлекательный аниме-журнал, выпускаемый издательством  с июля 1978 года. Всемирно известная манга Хаяо Миядзаки «Навсикая из долины Ветров» публиковалась в Animage с 1982 по 1994 годы. В Animage также впервые публиковалась манга I Can Hear the Sea (1990—1995), роман Саэко Химуро, который позднее лёг в основу телеверсии с тем же названием. С 1998 по 2002 годы журнал носил название Animage (латиницей вместо катаканы).

История 
 Июль 1978 г: первый выпуск
 Январь 1980 г: первое ежегодное награждение «Anime Grand Prix»
 Июль 1982 г: 50-й выпуск
 Июнь 1983 г: 5-я годовщина
 Сентябрь 1986 г: 100-й выпуск
 Июнь 1988 г: 10-летие
 Ноябрь 1990 г: 150-й выпуск
 Июнь 1993 г: 15-летие
 Январь 1995 г: 200-й выпуск
 Июнь 1998 года г: 20-летний юбилей, журнал сменил формат на А4 и название на английское «Animage» вместо «アニメージュ»
 Март 1999 г: 250-й выпуск
 Июнь 2002 г: начиная с июльского выпуска, сменил название обратно на катакану «アニメージュ»
 Май 2003 г: 300-й выпуск
 Июнь 2003 г: 25-летие

Anime Grand Prix 
«Anime Grand Prix» — это ежегодная награда, которую присуждают читатели путём голосования и выбора аниме года. «Anime Grand Prix» стартовала в 1979 году, и первый победитель был назван в январском выпуске 1980 года, после этого голосование стало объявляться в июньском выпуске ежегодно.

Аниме года

Серия года

Персонаж года

Сэйю года 
Мэгуми Хаясибара побеждала 12 раз, а Акира Камия — 11 раз. В 1994 году Мэгуми Огата получила награду одновременно как сэйю мужского (Курама из YuYu Hakusho) и женского персонажа (Сейлор Уран).

Песня года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт журнала Анимаг
 Официальный сайт издательства Tokuma Shoten
 

Издания об аниме и манге
Журналы Японии
Премии в аниме и манге
Анимационные премии